Петър може да се отнася за:
 Петър (име), име
 Петър (?-ок. 65), християнски апостол
 Свети Петър, остров в Черно море
 Петър - български велможа, пратеник на Борис I при папата
 царе на България и претенденти за титлата
 Петър I (?-970)
 Петър Делян (1001-1041)
 Константин Бодин (?-1100), обявен за цар под името Петър
 Теодор-Петър (?-1197)
 царе и императори на Русия
 Петър I Велики (1672-1725)
 Петър II (1715-1730)
 Петър III (1728-1762)
 князе на Черна гора
 Петър I (1747-1830)
 Петър II (1813-1851)
 крале на Сърбия и Югославия
 Петър I (1844-1921), крал на Сърбия
 Петър II (1923-1970), крал на Югославия

Вижте също 
 Свети Петър
 Петко
 Педро
 Педру
 Пиер
 Питър
 Петр